Plutzer

bezeichnet in Österreich:
 Tonkrug
 Kürbis (im Weinviertel insbesondere als ausgehöhlter, geschnitzter und beleuchteter Ziergegenstand)
 Dickschädel 
 grober Fehler

ist ein Ortsname:
 Plutzer (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern